Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Karawajew – radziecki polityk
 Ołeksandr Karawajew – ukraiński piłkarz
 Walentin Karawajew – radziecki reżyser filmów animowanych, scenarzysta i animator
 Władimir Karawajew – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa